Лас Ранас има више значења:

 Лас Ранас (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ранас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ранас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ранас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Ранас (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику